Илья Коваленко:
 Коваленко, Илья Александрович (род. 1990) — украинский футболист.
 Коваленко, Илья (род. 1980) — киргизский и узбекский футболист.